Сезон 2019/20 е 28-ият сезон на Манчестър Юнайтед във Висшата лига и техният 45-и пореден в топ дивизията на английския футбол.

Освен във Висшата лига отборът ще се състезава в Купата на Англия, Купата на лигата и ще опита да се квалифицира за групите на Лига Европа.

Треньор на отбора е Оле Гунар Солскяер.

Предсезон и приятелски мачове

Висша лига

Купа на Англия

EFL Купа на лигата

Лига Европа

Групова фаза

Елиминационна фаза

Трансфери

Привлечени

Вън

Под наем 
Вън

Вътре

Източници 

Манчестър
ФК Манчестър Юнайтед по сезон